Primera División de Argentina 2014 var den högsta divisionen i fotboll i Argentina för den senare halvan av 2014 och bestod av en serie där alla 20 lag spelade mot varandra en gång, vilket gav 19 matcher per lag. Denna gång var första gången sedan 1985 som den argentinska ligan inte spelades över nyår, eftersom den argentinska ligan lagts om för att spelas januari-december, istället för juli-juni. Ligan kvalificerar fyra lag till Copa Libertadores 2015 samt fem lag till Copa Sudamericana 2015. Inget lag flyttades ner då Primera División skulle utökas till 30 lag inför nästa säsong.

Poängtabell

Källor

2014
Fotboll i Argentina
2014 i Argentina
Fotbollssäsongen 2014